Матчи плей-офф ВНБА сезона 1998 проходили с 22 августа по 1 сентября 1998 года. В плей-офф сезона по итогам регулярного первенства вышли по две лучших команды из каждой конференции. Все раунды турнира проводились до 2-х побед. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стал клуб «Хьюстон Кометс», который со счётом 2:1 переиграл команду «Финикс Меркури». «Хьюстон» уже во второй раз вышел в финал ВНБА и оба раза становился триумфатором турнира, «Меркури» в свою очередь впервые дошли до решающей стадии плей-офф. Самым ценным игроком финала стала Синтия Купер, которая выиграла этот почётный трофей во второй раз.

Сетка

Результаты

Полуфиналы

Кливленд — Финикс — 1-2

Хьюстон — Шарлотт — 2-0

Финал

Хьюстон — Финикс — 2-1

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 1998
Плей-офф ВНБА